Puka se poate referi la:

 Puka, oraș în Albania
 Puka, sat în Estonia
 Puka, sat în Estonia
 Puka, târgușor (nucleu urban) în Estonia